Kindergarten puede referirse a:
 Jardín de infancia (también conocido por el término alemán Kindergarten), centro de educación preescolar.
 Kindergarten, película de Argentina dirigida en 1989 por Jorge Polaco.
 Kindergarten, serie colombiana de los ochenta.
 Kindergarten, juego de aventuras estilo RPG.